Нехоте́евка — село в Белгородском районе Белгородской области, входит в состав Журавлёвского сельского поселения.

Близ села располагается многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) на российско-украинской границе на трассе , на отрезке Белгород—Харьков. С украинской стороны пограничный переход обслуживает МАПП «Гоптовка».

История 
В 1940 году, перед Великой Отечественной войной, в селе Нехотеевка были 34 двора и колхоз; на расположенном северо-восточнее хуторе Сомов было 9 дворов.

Пункт пропуска через границу 
МАПП «Нехотеевка» — один из крупнейших пунктов пропуска через границу России и Украины. Разрешено пешеходное пересечение границы. Также в помощь туристам через пограничные пункты пропуска курсируют несколько автобусных маршрутов. 

В пик сезона летних отпусков, в дневное время, среднее время ожидания на российской стороне составляет до 10 часов и более.

На границе имеется магазин беспошлинной торговли (Duty-free).

Примечания 

КПП Украина-Россия
Населённые пункты Белгородского района